Middle Fork Alder Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Middle Fork Alder Creek (Alder Creek, Los Angeles County), Fluss im Los Angeles County, Bundesstaat Kalifornien
 Middle Fork Alder Creek (Alder Creek, San Bernardino County), Fluss im San Bernardino County, Bundesstaat Kalifornien